Els Lahmiales són un ordre de fongs dins Ascomycota. Aquest ordre no ha estat assignat a cap classe (incertae sedis). El tàxon és monotípic i conté una sola família, la Lahmiaceae, la qual al seu torn té un sol gènere Lahmia.

Referències 

Ascomicets